Osoby o tym nazwisku:
 Dibyendu Barua – indyjski szachista
 Jahnu Barua – indyjski reżyser